Rimi peut faire référence à :

 Rimi est une localité népalaise
 Rimi est une zone de gouvernement nigérienne.

Homonymie de toponyme